Glue (engl. „der Leim“) steht für:

 The Glue, Schweizer A-cappella-Musikgruppe
 GLUE, System aus dem Bereich Schema Matching
 Glue (Film), argentinischer Film von Alexis Dos Santos (2006)
 Glue (Fernsehserie), britische Fernsehserie von Jack Thorne

Siehe auch:
 Glu
 Glou
 Clue